Цутіда Хісасі (яп. 土田 尚史, нар. 1 лютого 1967, Окаяма, Японія) — японський футболіст.
 Ісікава Хісасі (англ. Hisashi Ishikawa; 2 вересня 1982, м. Йокогама, Японія) — японський хокеїст, воротар.
 10224 Хісасі (10224 Hisashi) — астероїд головного поясу.
 Кімура Хісасі (木村栄; 10 вересня 1870 — 26 вересня 1943) — японський астроном.
 Куросакі Хісасі (яп. 黒崎久志, нар. 6 травня 1968, Тотіґі) — японський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Канеко Хісасі (яп. 金子 久, нар. 12 вересня 1959, Сайтама) — японський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Като Хісасі (яп. 加藤 久, нар. 24 квітня 1956, Міяґі —) — японський футболіст.